Giacomo Cornolti (1900-1989) – calciatore italiano
 Luca Pierino Cornolti (1897 – ...) – calciatore italiano
 Riccardo Cornolti (1905-1963) – calciatore e organaro italiano
 Veronica Cornolti (1994) – ciclista italiana